Agren bezeichnet:
 Agren Creek, Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Agren Memorial Park, Park im US-Bundesstaat Washington

Agren ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Sigrid Agren (* 1991), französisches Model

Siehe auch:
 Agre
 Ågren